Frescobaldi – famiglia di Firenze
 Frescobaldi – software musicale
 11289 Frescobaldi – asteroide della fascia principale

Persone
 Berto Frescobaldi (XIII–XIV secolo) – politico italiano
 Dino Frescobaldi (1271-1316 circa) – poeta italiano
 Fiammetta Frescobaldi (1523-1586) – scrittrice e religiosa italiana
 Girolamo Frescobaldi (1583-1643) – compositore italiano
 Leonardo Frescobaldi (XIV secolo–post 1405) – politico, scrittore e viaggiatore italiano
 Maria Maddalena Frescobaldi (1771-1839) – educatrice italiana
 Matteo Frescobaldi (1297 circa–1348) – poeta italiano

Altro
Palazzo Frescobaldi (disambigua)